Язовка — топоним:

Россия 
Населённые пункты
 Язовка — село в Далматовском районе Курганской области.
 Язовка — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Язовка — деревня в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа, упразднена в 2017 г.
Реки
 Язовка — река в Новгородской, Тверской и Ленинградской областях.
 Язовка — река в Нижегородской области и Мордовии.
 Язовка — приток Сосенки, река на юго-западе Москвы, в Южном Бутове.

Прочие страны 
 Язовка — место массовых казней и захоронений в Хорватии близ местечка Сошице.

См. также 
 Большая Язовка
 Малая Язовка